Saint-Damase, que corresponde en idioma francés con San Dámaso, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Damase, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Damase, municipio de Bas-Saint-Laurent (La Matapédia).
 Saint-Damase-de-L'Islet, municipio de Bas-Saint-Laurent (L'Islet).